Mohammad Schah steht für

 Mohammad Schah Kadschar

Siehe auch
 Muhammad Shah